De Dutch Basketball League (DBL) Play-offs 2011 was de nacompetitie van het DBL seizoen 2010-11. De play-offs begonnen op 23 april 2011, nadat een week eerder de competitie was afgesloten. Zorg en Zekerheid Leiden won de 2e titel in clubhistorie, door te winnen van GasTerra Flames. In een historische zevende wedstrijd won Leiden na drie verlengingen met 96–95.

Deelnemende teams
In februari waren al vier ploegen zeker van deelname aan de play-offs (GasTerra Flames, Zorg en Zekerheid Leiden, EiffelTowers en Magixx Playing for KidsRights) en was zeker dat Rotterdam Basketbal niet meedeed. Vijf wedstrijden voor het einde van het seizoen waren WCAA Giants, BSW Weert en De Friesland Aris zeker van deelname.
Op 6 april 2011 verloor Landstede Basketbal de wedstrijd tegen GasTerra Flames. Hierdoor was ABC Amsterdam niet meer in te halen en was deze ploeg zeker van de laatste play-offsplek.
Zorg en Zekerheid Leiden uit Leiden
GasTerra Flames uit Groningen
EiffelTowers uit 's-Hertogenbosch
Magixx Playing for KidsRights uit Nijmegen
De Friesland Aris uit Leeuwarden
WCAA Giants uit Bergen op Zoom
BSW uit Weert
ABC Amsterdam uit Amsterdam

Tabel

Kwartfinales

Zorg en Zekerheid Leiden vs ABC Amsterdam

GasTerra Flames vs BSW

EiffelTowers vs WCAA Giants

Magixx Playing for KidsRights vs De Friesland Aris

Halve finales

Zorg en Zekerheid Leiden vs Magixx Playing for KidsRights

GasTerra Flames vs EiffelTowers

Finale

Zorg en Zekerheid Leiden vs GasTerra Flames

2010/2011
Basketbal in 2011